Лаго́а (, , «став, лагуна») — португальська власна назва.

Топоніми

Лагоа (Азори) — муніципалітет.
 Лагоа (Алгарве) — муніципалітет.
 Лагоа (Віла-Нова-де-Фамалікан) — парафія.
 Лагоа (Маседу-де-Кавалейруш) — парафія.